Eine Frau ohne Bedeutung ist der Titel folgender Werke:

 Eine Frau ohne Bedeutung, Komödie von Oscar Wilde (1893)
 Eine Frau ohne Bedeutung (1936), deutscher Film von Hans Steinhoff
 Eine Frau ohne Bedeutung (1964), österreichischer Fernsehfilm von Wolfgang Glück 
 Eine Frau ohne Bedeutung (1969), deutscher Fernsehfilm von Georg Wildhagen